Кривоносовка — топоним.

Украина 
 Кривоносовка — село, Середино-Будский район, Сумская область.
 Кривоносовка — село, Золотоношский район, Черкасская область.